IBM est un sigle qui peut faire référence à :
 International Business Machines Corporation, une firme multinationale ;
  par rétroacronymie ;
 , un arc volcanique situé en Micronésie (Pacifique ouest).

IBM est un code qui peut faire référence à :
 .

IBM est aussi le surnom - composé des initiales de son nom - de Ibrahim Baré Maïnassara (1949-1999), militaire de carrière, président de la République du Niger de 1996 jusqu’à son assassinat.

Code IATA des aéroports